Махапраджапати Готами () — приёмная мать Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни Будды. Упомянута в 13 главе Лотосовой сутры. 

Родная мать Будды Махамайя умерла на седьмой день после рождения младенца, и он был воспитан своей тёткой Махапраджапати (этимологически её имя восходит к имени первопредка ведических времён — Праджапати).
Ей Сиддхартха был обязан такими чертами характера как мягкость, дружелюбие. Принадлежала к той же готре (семье) что и отец Будды Шакьямуни — Готама (Гаутама — санскр.) Впоследствии неоднократно обращалась к Будде о приёме её в сангху (сообщество буддийских монахов \ монахинь).

В конечном итоге «сангха для женщин» — женская монашеская община как часть сангхи как таковой была основана с согласия Будды и под его благословением.

Будда предложил для женщин-монахинь условия весьма сурового свойства, среди которых было и такое: даже пробывшая много лет в сангхе монахиня должна оказывать величайшие почести монаху-мужчине, только что принятому в сангху.

Литература 

 на русском языке
 Буддачарита. Пер. К. Бальмонта. М.1990.
 Суттанипата. Пер. Н. И. Герасимова. М. 1899.
 на других языках
 
 Walters, Jonathan S. (1994). “The Buddha’s Mother’s Story.” History of Religions 33, 350–379

Персоналии:Буддизм
Ученики Будды
Семья Будды
Буддийские монахини